Jasna Poljana (kyrillisch Ясна Поляна) ist der Name folgender Orte:

in Bulgarien
 Jasna Poljana (Bulgarien)
 Stausee Jasna Poljana

in der Ukraine:
 Jasna Poljana (Kramatorsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Jasna Poljana (Krasnohrad), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad
 Jasna Poljana (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Jasna Poljana (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Stadtgemeinde Henitschesk
 Jasna Poljana (Henitschesk, Nowotrojizke), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Nowotrojizke
 Jasna Poljana (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Jasna Poljana (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Jasna Poljana (Mykolajiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw
 Jasna Poljana (Nowa Odessa). Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa
 Jasna Poljana (Witowka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka
 Jasna Poljana (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Jasna Poljana (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Jasna Poljana (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Jasna Poljana (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Jasna Poljana (Seredyna-Buda), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda
 Jasna Poljana (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Jasna Poljana (Wolnowacha), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Jasna Poljana (Snihuriwka), Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka

Siehe auch:
 Jasnaja Poljana

uk:Ясна Поляна
bg:Ясна поляна (пояснение)